Села:
 Римарівка — Одеська область, Подільський район
 Римарівка — Полтавська область, Гадяцький район, Римарівська сільська рада